Село
 Мирне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
Селище
 Мирне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)